Domenico Romano (1975) – ciclista italiano
Domenico Romano (1877-1965) – politico italiano 
Domenico Romano (XVI secolo) – pittore italiano 
Domenico Romano (1932-2021) – politico italiano 
Domenico Romano Carratelli (1941) – politico italiano